Иванец:
 Иванец — город в Хорватии, в северо-западной части страны. Второй по величине город в Вараждинской жупании после Вараждина.
 Иванец, Александр Иванович (1937—2002) — Герой Социалистического Труда Николаевской области.
 Иванец, Андрей Иванович (род. 1984) — белорусский государственный и политический деятель, пауэрлифтер. Профессор (2018), доктор химических наук (2017). Мастер спорта Республики Беларусь международного класса (2010), чемпионом Европы в троеборье (2007).
 Иванец, Вячеслав Сергеевич (род. 1977) — адвокат, президент Ангарской городской коллегии адвокатов № 1, известен по делу Леонида Развозжаева.
 Иванец, Григорий Игоревич (род. 1984) — российский актёр, режиссёр и продюсер.
 Иванец, Николай Николаевич (род. 1941) — советский и российский нарколог и психиатр, член-корреспондент РАМН (1999), член-корреспондент РАН (2014). 
 Иванец, Сергей Владимирович (род. 1965) — ректор Дальневосточного федерального университета.
 Иванец, Хенрик (род. 1947) — американский математик польского происхождения, профессор Ратгерского университета с 1987 года.

См. также 
 Иванци
 Иван